Wilfried Haslauer ist der Name folgender Personen:

* Wilfried Haslauer senior (1926–1992), österreichischer Politiker (ÖVP), Landeshauptmann von Salzburg
 Wilfried Haslauer junior (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP), Landeshauptmann von Salzburg